Aurelio Caminati – pittore italiano
 Davide Caminati – militare italiano
 Marco Caminati – giocatore di beach volley italiano